Dornblüth ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Dornblüth (1690–1760), Benediktinermönch
 Friedrich Dornblüth (1825–1902), deutscher Mediziner, Hygieniker und Sachbuchautor
 Gesine Dornblüth (* 1969), deutsche Hörfunkjournalistin und Auslandskorrespondentin
 Ludwig Dornblüth (1784–1857), Mecklenburger Mediziner
 Marcus Dornblüth (1642–1715), Bürgermeister von Dresden
 Otto Dornblüth (1860–1922), deutscher Arzt und Herausgeber von Klinisches Wörterbuch
 Wilhelm Dornblüth (1896–1967), deutscher lutherischer Theologe und Landessuperintendent

Siehe auch:
 Pschyrembel (Medizinisches Wörterbuch)